Гран-при ЮАР впервые прошёл в 1934 году на трассе Prince George Circuit в городе Ист-Лондон. В гонке участвовали многие лучшие гонщики из Европы того времени. Вторая мировая война на много лет прервала проведение Гран-при в Ист-Лондоне, только в 1960-х годах машины «Формулы-1» вернулись в Южную Африку. В 1967 году этап Гран-при был перенесён в Кьялами, где и проводился до 1993 года.

Всего между 1962 и 1993 годами было проведено 23 Гран-при ЮАР. В 1981 году из-за противостояния организаций FISA и FOCA на Гран-при стартовали только команды, входившие в Ассоциацию конструкторов Формулы-1 (FOCA), а результаты Гран-при не учитывались при подведении итогов чемпионата. В 1986—1991 годах в знак протеста против апартеида Гран-при не проводился.

Победители Гран-при ЮАР 
Розовым цветом отмечены гонки, не являвшиеся этапами чемпионата мира в классе Формула-1.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на statsf1.com
 Профиль на wildsoft.motorsport.com

Южная Африка